Dixit (del latín, «ha dicho») se utiliza para indicar al autor de una frase. Además, puede referirse a:

 Dixit, un juego de cartas.
 Ipse dixit, una locución latina.

Personas

 Avinash Dixit, economista indio-americano de origen indio.
 Madhuri Dixit, actriz india de Bollywood.

Frases y citas latinas